Гиле́р () — коммуна во Франции, департамент Финистер.
 Ги́лер, Франьо () — югославский футболист.